Їнцзу́н () — храмове ім'я китайських імператорів.

Носії 
 Їнцзун — п'ятий імператор династії Сун (1063–1067).
 Їнцзун — п'ятий імператор династії Юань (1320–1323).
 Їнцзун — шостий імператор династії Мін (1435–1449).

Храмові імена імператорів